Стратегия государства — стратегия государства, определяющая направленность изменений баланса сил социальных слоев на определенном этапе исторического развития.

Владимир Квинт определяет стратегию как систему поиска, формулирования и развития доктрины, которая обеспечит долгосрочный успех при последовательной и полной её реализации

Исходя из стратегических задач, государство поддерживает общественный порядок, регламентирует деятельность граждан и создает условия для развития личной инициативы, охраняет безопасность, законную свободу и собственность каждого, способствует развитию нравственных ориентиров в обществе. 

Если стратегия государства приводит его народы к укреплению, развитию и процветанию, то её можно считать национальной, в противном случае — антинациональной.

Экономическая стратегия государства определяет трансформацию приоритетов и инструментов государственного вмешательства в экономику для реализации его политической стратегии. Она характеризует направленность действий государства и принципы их реализации в самом общем виде для долгосрочного периода. Принципы государственного вмешательства в экономику для реализации его стратегических задач в текущем периоде конкретизирует его экономическая политика.

Классификация стратегий государства 
 Корпоративная стратегия реализуется в эгоистических интересах властвующего социального слоя (корпорации) за счёт снижения уровня жизни граждан.
 Социально эффективная стратегия обеспечивает устойчивый рост конечного продукта в оптимальной структуре для граждан, достижение полной занятости, отсутствие инфляции и справедливое распределение доходов.
 Либеральная стратегия означает, что экономика государства становится все более открытой для свободного движения товаров и капиталов.
 Регулируемая стратегия проявляется в установлении государством контроля за движением товаров и капиталов.
 Мобилизационная стратегия требуется для выживания государства, когда оно усиливает прямое вмешательство в производство и внешнеэкономические связи.

См. также 
 Геополитика

Примечания 

 Квинт В. Л. Концепция стратегирования. Т. I. – Спб.: СЗИУ РАНХиГС, 2019. – 132 с.
 Квинт В. Л. Концепция стратегирования. Т.II. – Спб.: ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, 2020.– 164 с

 Ведута Е. Н. Стратегия и экономическая политика государства. — М.: Академический проспект, 2004. — 456 с.
 Ведута Е. Н. Государственные экономические стратегии. — М., 1998. — 440 с.

Ссылки 
 Образовательная программа МГУ имени М. В. Ломоносова «Стратегическое управление и экономическая политика».

Экономические учения, направления и школы